

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 6 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Bouj“ beginnt.

Bouj 



Bouja 
 Boujattaoui, Chakir (* 1983), marokkanischer Langstrecken- und Hindernisläufer

Bouje 
 Boujellab, Nassim (* 1999), marokkanisch-deutscher Fußballspieler
 Boujenah, Michel (* 1952), französischer Filmschauspieler und -regisseur

Boujo 
 Boujon, Claude (1930–1995), französischer Autor und Illustrator von Kinderbüchern
 Boujong, Karlheinz (1931–2004), deutscher Jurist, Honorarprofessor und Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof

Bouju 
 Bouju, Raphael (* 2002), niederländischer Sprinter